Канго:
 Канго — город в северо-западной части Габона, на территории провинции Эстуарий.
 Канго — китаизмы в японском языке.
 Пещеры Канго — комплекс гротов на территории Западно-Капской провинции в ЮАР.
 Нааба Канго (1754—1787) — Нааба Ятенга народа моси.
 Канго — река в Бутане, приток Мо-Чу.